Фридрих I, изборник Саксоније (Дрезден, 11. април 1370 – Алтенбург, 4. јануар 1428) је био изборник Саксоније из династије Ветин. Био је син Фридриха III, ландгрофа Тирингије и Катарине од Хененберга.

Породично стабло 

Рођени 1370.
Умрли 1428.
Династија Ветин